(1933-), auteur, théologien et essayiste
  (1928-2010), une personnalité de la télévision
 Joost Veerkamp (1953-), illustrateur néerlandais